И́нгрид — женское имя древнескандинавского происхождения.

Известные носители
 Ингрид Датская — королева Норвегии (1067—1093), дочь датского короля Свена II.
 Ингрид Шведская (1910—2000) — королева Дании (1947—1972), дочь шведского короля Густава VI.
 Ингрид Вайдемар (1912—2009) — шведский юрист и политик.
 Ингрид Бергман (1915—1982) — шведская актриса.
 Ин-Грид (настоящее имя Ингрид Альберини, род. 1973) — итальянская певица и композитор.
 Ингрид Оливер (род. 1977) — британская актриса и юмористка.
 Ингрид Олеринская (род. 1992) — российская актриса.
 Ингрид Александра (род. 2004) — принцесса Норвегии.

См. также 
 Ингрид, история фотомодели — западногерманский фильм с Луи де Фюнесом.
  — шведская музыкальная группа и лейбл звукозаписи.

Примечания 

Имена скандинавского происхождения
Немецкие женские имена